Pietroșani (Argeș) ;
 Pietroșani (Teleorman) ;